Balajnac je lahko:
 Balajnac, Despotovac (Srbija)
 Balajnac, Merošina (Srbija)